Rogerson kan som auktorsförkortning betyda:

 Clark Thomas Rogerson
 Forbes Rogerson

Robotskapade auktorsförkortningar